Keiō bezeichnet in der Schreibweise  oder :
 ein japanisches Nengō von 1865 bis 1868, siehe Keiō
 die Keiō-Universität, benannt nach der Keiō-Ära 

Die Abkürzung Keiō bezeichnet in der Schreibweise :
 etwas die Städte Tokio () und Hachiōji () Betreffendes bzw. Verbindendes
 Keiō Dentetsu K.K. (, englisch: Keio Corporation), die beiden Städte Tokio und Hachiōji verbindende private Bahngesellschaft, und die von ihr betriebene Keiō-Linie
 Keiō Hyakkaten, die zur Bahngesellschaft gehörige Kaufhauskette

KEIO